Дубай Тенис Чемпиъншипс 2012 е 12-ото издание на Дубай Тенис Чемпиъншипс. Турнирът е част от категория „Висши“ на WTA Тур 2012. Провежда се в Дубай, ОАЕ от 27 февруари до 3 март.

Схема на сингъл

Горна половина

Долна половина

Схема на двойки

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на двойки

WTA Тур 2012
Дубай Тенис Чемпиъншипс